À Dunkerque, plus connu sous le nom de on est heureux, est une des chansons populaires du carnaval de Dunkerque, chantée principalement en début de bande. Elle fait référence au fait que les Dunkerquois en temps de carnaval ne sont préoccupés que par cette fête, toutes autres choses devenant futiles, notamment le travail.

Texte 
À Dunkerque
À Dunkerque, quand vient le carnaval,On est tous joyeux comme des cigales,
On se grime, on s'met de la peinture,On s'en met plein, plein la fégur',
On s'habille avec de vieux habits,Et l'on sort son grand parapluie,
Avec tout ça on est paré pour le carnaval,Et l'boulot, ben on s'en fout pas mal,
On est heureux, on est heureux,Avec les Dunkerquois
Au carnaval on est les rois,On est heureux, on est heureux,
Avec les Dunkerquois,On s'ra toujours les rois
À Dunkerque, quand vient le carnaval,On est tous joyeux comme des cigales,
On se grime, on s'met de la peinture,On s'en met plein, plein la fégur',
On s'habille avec des vieux habits,Et on sort son grand parapluie,
Avec tout ça on est paré pour le carnaval,Et le boulot, ben on s'en fout pas mal. ''

Notes et références

Liens externes 
 
 

Musique de carnaval
Carnaval de Dunkerque
Dunkerque